Die 1. Amateurliga Nordbaden 1958/59 war die 9. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der VfR Pforzheim. In der Aufstiegsrunde zur II. Division erreichte Pforzheim den dritten Platz.

Der ASV Durlach, FV Weinheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren Olympia Kirrlach und die Kickers Walldürn.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1958/59 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1958/59 auf ASC-Neuenheim.de

1958
Fußballsaison 1958/59